Um espírito obsessor, segundo o Espiritismo, é um espírito que se ocupa temporariamente de causar transtornos e prejudicar a vida das pessoas, desde que estas se encontrem em sintonia com o obsessor. Diz-se "temporariamente", pois todo espírito obsessor acaba, mais cedo ou mais tarde, concluindo que o maior prejudicado com a obsessão é ele mesmo, uma vez que, enquanto estiver exclusivamente dedicado a prejudicar alguém, estará estagnado no seu caminho evolutivo.

Um espírito que obsedia um outro, geralmente, trata-se de um que julga ter sido intensamente prejudicado por esse outro, nesta ou em outras encarnações, buscando, na obsessão, vingar-se daquele que julga tê-lo prejudicado.

Os espíritos obsessores também podem fazer mal ao seu obssediado , por meio da chamada "paralisia do sono" , onde eles usam o periespirito do obssediado, para causar experiências de dores , alucinações com monstros e demônios e até fazer a pessoa sentir que está tendo seus ossos quebrados como se fosse em uma sessão de tortura.

Os espíritos obsessores também tem o poder de se metamorfosiar e imitar a voz de qualquer pessoa , desse jeito pregando peças e assustando médiuns clarividentes e clariaudientes inexperientes.

Os espíritos obsessores mais experientes e que não estão em estado de pertubação completa , por estarem em uma dimensão mais elevada que os encarnados , também tem claro conhecimento sobre todo passado , presente e futuro , tanto do seu obssediado , quanto de qualquer pessoa.

Os espíritos obsessores quando estão na mesma sintonia do seu obssediado , também podem baixar de tal modo a vibração dele , fazendo com que a pessoa tenha sentimentos de depressão e ate sentimentos que façam ela ter vontade de atentar contra a própria vida , por isso temos que manter nossa vibração sempre elevada para não sermos atacados psicologicamente e espiritualmente por esses espíritos malignos.

Caso ache que está sendo obssediado por um espirito mal intencionado , o recomendável e parar com todos os vícios e pensamentos considerados ruins , e também ir até um centro espírita e pedir para o dirigente do local , colocar seu nome em uma "sessão de desobessesão".

Doutrinamento
Na Doutrina Espírita, não existe uma estratégia definitiva para os casos de obsessão, pois são muitos os fatores envolvidos neste processo, que pode ser confundido com exorcismo.

Na sua maioria, o doutrinamento de almas obsessoras e obsediadas dá-se através da exemplificação. Desta forma, busca-se desvencilhar os laços de ódio e vingança através de ensinamentos que abordem questões como a caridade, o amor, o perdão, a moral e a compaixão entre todos os seres vivos. Melhorando assim, segundo a literatura espírita, o padrão vibratório tanto do obsessor quanto do obsediado.

Veja também
Obsessão

Vocabulário espírita